«Symphony of Destruction» () — песня американской трэш-метал-группы Megadeth, дебютный сингл с их пятого студийного альбома Countdown to Extinction. Текст песни раскрывает гипотетическую ситуацию, в которой обычный гражданин становится во главе государства, в действительности ведомого теневым правительством. Написанная фронтменом группы Дэйвом Мастейном, «Symphony of Destruction» получила большой успех в хит-парадах, став одним из самых известных треков Megadeth.

Музыкальное видео 
В видеоклипе показаны люди, протестующие против своего нового лидера. В то время, когда Мастейн поет слова «Before the head explodes» («Перед тем, как голова взорвется»), этого лидера убивают.

Популярная культура 
 Кавер-версия песни присутствует в игре Guitar Hero для PlayStation 2.
 Ремикс звучит в игре WWE SmackDown! vs. Raw 2006.
 «Symphony of Destruction» также вошла в саундтрек к таким играм, как True Crime: Streets of Los Angeles и FlatOut 2.
 Название песни («Симфония разрушения») стало основой для названия рубрики Мастейна в журнале Guitar World, которая называется «Symphony of Instruction» («Симфония инструкции»,) где он дает гитарные уроки.
 Песня звучит в эпизоде мультсериала Бивис и Баттхед «Blood Drive».
 К названию песни отсылает название способности «Syphon of Destruction», персонажа Mordekaiser, Master of Metal, из игры League of Legends.

Кавер-версии 
«Symphony of Destruction» была перепета следующими группами и исполнителями:
 Группой Alghazanth.
 Шведский коллектив Arch Enemy перепел эту песню для диска «High Voltage!» журнала Kerrang, на который вошли 25 каверов групп, повлиявших на современных исполнителей.
 Пол Ди’Анно исполнил эту композицию для своего альбома Living Dead.
 Группой Emil Bulls (концертная версия).
 Финская группа Nightwish включила живую версию «Symphony of Destruction» в свой сингл «The Siren».
 Группой Nine Inch Nails был сделан ремикс под названием «Gristle mix».

Список композиций 
 «Symphony of Destruction» — 4:02
 «Peace Sells» (концерт)1
1 — записано на концерте тура Clash of the Titans в Лондоне в октябре 1990 года.

Участники записи 
 Дэйв Мастейн — ритм-гитара, вокал
 Марти Фридмен — соло-гитара, бэк-вокал
 Дэвид Эллефсон — бас-гитара, бэк-вокал
 Ник Менца — барабаны, бэк-вокал

Позиции в чартах

Примечания 
Цитаты

Источники

Песни Megadeth
Синглы 1992 года
Политизированные песни